Полонина:

 Полонина (мн. полонины) — безлесный участок верхнего пояса Восточных Карпат.

Топонимы 
 Полонина Боржава — горный массив в Восточных Карпатах.
 Полонина Красная — горный массив в Восточных Карпатах.
 Полонина Кук — горный массив в Восточных Карпатах.
 Полонина Руна — горный массив в Восточных Карпатах.

Прочее 
 Полонина - советский сорт картофеля (выведен в 1981 г.)

См. также 
 Полонинские Бескиды
 Полонины (национальный парк)
 Квитка Полонины

Примечания